Wenig ist

der Familienname folgender Personen:
 Carl Wenig (1830–1908), russischer Maler und Pädagoge deutscher Abstammung
 Daniel Wenig (* 1991), deutscher Skispringer
 Ernst Wenig (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Horst Wenig (1919–1986), deutscher Flottillenadmiral
 Johann Gottlieb Wenig (1837–1872), russischer Maler
 Johann Baptist Wenig (1826–1875), österreichischer Jesuit
 Josef Wenig (1896–1981), DDR-Funktionär
 Karl Wenig (1845–1908), deutscher Ingenieur des Bauwesens und preußischer Bahnbeamter
 Lukas Wenig (* 1994), deutscher Dartspieler
 Marcel Wenig (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Michaela Wenig (* 1992), deutsche Skirennläuferin
 Paul Wenig (um 1932–2015), deutscher Brandmeister und ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Ronnenberg
 Peter Wenig (* 1961), deutscher Journalist
 Steffen Wenig (1934–2022), Ägyptologe und Sudanarchäologe
 Werner Wenig (* 1943), deutscher Physiker und Hochschullehrer

ein Ortsname:
 Wenig (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Wening